Dans ce tableau, les villes de taille moyenne du nord de la Sibérie (Surgut, Nijnevartovsk, Noviy ourengoi,... ) ne sont pas répertoriées.